Кубок маршала Тито 1949 () — третий розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com 

1949/1950
Спорт в Югославии в 1949 году
Югославия
Футбол в Европе в 1949 году